Стивен «Стив» Огризович (; ) — английский футбольный вратарь, ныне работающий тренером.

Биография 
Серб по происхождению. Учился в полицейской академии и служил в полиции.

В качестве игрока он выступал на профессиональном уровне с 1977 по 2000 год и получил известность во многом благодаря годам, проведённым за «Ковентри Сити» (1984—2000). В английских чемпионатах он провёл за команду 719 матчей. В 1987 году был признан лучшим игроком года в команде. Введён в Зал славы клуба.

В начале 80-х успешно играл в крикет. С 2007 по 2010 год был тренером резервной команды «Ковентри».

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Честерфилд»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Крикетчики Великобритании
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Ковентри Сити»